Kohlenbach heißen folgende geographische Objekte:

Ort:
  Kohlenbach (Bergen), Ortsteil des zur Stadt Bergen gehörenden Dorfes Eversen in Niedersachsen

Fließgewässer: 
 Kohlenbach (Bruchbach), ein Quellbach des Bruchbachs in Niedersachsen
 Kohlenbach (Canner), rechter Zufluss der Canner im Département Moselle
 Kohlenbach (Hermesbach) , rechter Zufluss des Hermesbaches (Dämelbrunnen), in Püttlingen-Köllerbach-Rittenhofen, Saarland
 Kohlenbach (Großache), linker Zufluss der Großache in Tirol
 Kohlenbach (Schwarza), rechter Zufluss der Schwarza in Thüringen
 Kohlenbach (Url), rechter Zufluss der Url in Ertl, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kohlenbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz in Bayern

außerdem:
 Kohlenbach (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Emmendingen in Baden-Württemberg

Kohlenbach ist ein Familienname:

 Eugen Kohlenbach (1930–2016), niedersächsischer Politiker
 Ulrich Kohlenbach (* 1962), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Kohlengraben